Personatges:
 Tully, R. Brent, astrònom canadenc.
 Toponímia:
 Tully (Somme), localitat francesa
 Tully (Nova York), localitat estatunidenca
 Cinema: 
 Tully (pel·lícula), dirigida per Hilary Birmingham l'any 2000
 Tully (pel·lícula de 2018), dirigida per Jason Reitman
 Miscel·lànea: Relació de Tully-Fisher, considerada una candela estàndard en astronomia